Саут Лебанон има више значења:
 Саут Лебанон (Орегон)
 Саут Лебанон (Охајо)